Серге́й Па́влович Абра́мцев (1922 — 17 февраля 1944) — участник Великой Отечественной войны, командир танка 181-й танковой Знаменской Краснознамённой бригады 18-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии 2-го Украинского фронта, Герой Советского Союза (1944), младший лейтенант.

Биография 
Родился в 1922 году в деревне Новокаменка (ныне Орловского района Орловской области) в семье крестьянина. Русский.

Окончил 7 классов школы. В середине 1930-х годов переехал в Сибирь, где работал трактористом в колхозе «Ленинский ударник» (ныне посёлок Лапшиновка Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области).

Призван в РККА в июне 1941 года Ленинско-Кузнецким райвоенкоматом Новосибирской области (Кемеровской области). Участник Великой Отечественной войны с января 1942 года. Член ВЛКСМ с 1942 года.

Воевал на Карельском фронте (с 1 января 1942 по 2 февраля 1942), затем с 30 января 1944 — на 2-м Украинском фронте. Принимал участие в освобождении Украины.

В феврале 1944 года на перекрёстке шоссейных дорог северо-западнее села Юрковка Звенигородского района Черкасской области Украины, командир танка 181-й танковой бригады младший лейтенант С. П. Абрамцев со своим экипажем занял позицию в засаде. Отражая атаки крупных сил пехоты и танков противника, уничтожил 2 танка, 7 бронетранспортёров и до 50 солдат и офицеров противника.

17 февраля 1944 года в бою у села Журжинцы Лысянского района Черкасской области Украины по уничтожению окружённой группировки противника его танк появлялся на самых опасных участках, громя живую силу и технику врага. Экипаж танка под командованием младшего лейтенанта С. П. Абрамцева уничтожил ещё 2 танка, 4 орудия, 12 бронетранспортёров и 80 автомашин с грузами, сотни солдат и офицеров, а также пленил 20 солдат и 3 офицера противника. Члены экипажа — механик-водитель Шостаков, башенный стрелок Белов и радист Рыбков.

К исходу дня прямым попаданием снаряда танк С. П. Абрамцева был подбит, и весь экипаж погиб. Похоронен в селе Богачовка  Украины.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года «за проявленный героизм и мужество» младшему лейтенанту Абрамцеву Сергею Павловичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Члены экипажа — механик-водитель Шостаков, башенный стрелок Белов и радист Рыбков — посмертно награждены боевыми орденами.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (13.09.1944; посмертно)
 Орден Ленина (13.09.1944; посмертно)

Память 
На могиле в селе Богачовка Звенигородского района Черкасской области Украины установлен памятник.

Именем Героя названы улицы:
 в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области Украины
 в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области
 Из ныне живущих родственников: двоюродная сестра: Гарусова (в дев. Абрамцева) Мария Фёдоровна. Проживает: г. Кемерово, ул. Волгоградская, д.27, кв.8

Примечания

Литература 
 
 Герои Советского Союза. — М.: Воениздат, 1984. — С. 96-98.
 Абрамцев Сергей Павлович // Сельская энциклопедия Кузбасса. — Кемерово, 2006. — С. 18.
 Герои-освободители Черкасщины. — 2-е изд. — Днепропетровск: Промінь, 1980. — С. 279: портр.
 
 Абрамцев Сергей Павлович: Извлечение из наградного листа // Из истории Кузбасса. — Кемерово, 1964. — С. 62.
 Всекузбасская книга памяти. Т.4: г. Ленинск-Кузнецкий. Ленинск-Кузнецкий район / Ред.-сост. З. П. Верховцева. — Кемерово, 1995. — С. 36: фото.
 Котляров Ю., Мартынов А. Памятные места. — Кемерово: Кн. изд-во, 1967. — С.53-55.
 Кузнецов И. И. Герои Советского Союза — кузбассовцы. — Иркутск, 1989. — С.59.
 Ротмистров П. А. Слава танкистов // Нам дороги эти позабыть нельзя. — Киев, 1980. — С. 214—218.
 Улицы имени Героев Советского Союза П. А. Зварыгина, Т. И. Вострикова, С. П. Абрамцева // Памятники Кузбасса. — Кемерово, 1980. — С. 138—140.
 60 лет Ленинск-Кузнецкому району: Очерки истории / А. М. Илюшин, Н. И. Калиничева., Л. И. Красильников и др. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. — С. 165—166: фото.
 Забродин Ю. Кузбассовец продолжает бой // Комсомолец Кузбасса. — 1985. — 12 сент.
 Забродин Ю. Навечно в нашем сердце // Знамя труда (Ленинск-Кузнец. район). − 1985. — 18 мая: фото.
 Забродин Ю. С героем вместе // Кузбасс. — 1984. — 2 окт.
 Куликов А. Улица Абрамцева // Ленинский шахтёр (г. Ленинск-Кузнецкий). — 1967. — 25 июля: фото.
 Лобанова Р. Брат героя // Строительная газета. — 1985. — 13 марта. Об Абрамцеве М. П., родном брате Героя.
 Мельниченко И. Был трудный бой // Знамя труда (Ленинск-Кузнец. район). — 1985. — 9 мая.
 Мельниченко И. Но помнит мир спасённый… // Знамя труда (Ленинск-Кузнец. район). — 1970. — 14 марта.
 Саулов М. Командир «тридцатьчетвёрки» // Знамя труда (Ленинск-Кузнец. район). — 1992. — 25 июня: фото.
 Сытина Т. Отважный танкист // Городская газета (г. Ленинск-Кузнецкий). — 2004. — 10 нояб. — С. 2: фото.

Ссылки 
  
 Абрамцев Сергей Павлович

Танкисты Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Персоналии:Ленинск-Кузнецкий район